I risultati completi del motomondiale 2004 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP 
Gli iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Classe 250
Gli iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125
Gli iscritti

Per tutti il fornitore unico di pneumatici è stata la britannica Dunlop

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni

 

 2004